Джеффри Амхерст, 1-й барон Амхерст (, иногда — Geoffrey или Jeffrey) ( — ) — британский военный деятель, главнокомандующий британскими войсками в Северной Америке во время Семилетней войны. Старший брат адмирала Джона Амхерста и генерал-лейтенанта Уильяма Амхерста.

Биография 
Родился 29 января 1717 года в городе Севенокс в графстве Кент в семье преуспевающего барристера Джеффри Амхерста и Элизабет Кэрил. В 12 лет стал пажом герцога Дорсета.

В 1735 году поступил на службу в Гренадерскую гвардию в чине энсина. Участвовал в Войне за австрийское наследство. Сражался в битвах при Деттингене, Фонтенуа и Року. 25 декабря 1745 года получил чин гвардейского капитана (соответствовало званию подполковника в армии). В 1747 году стал адъютантом герцога Камберлендского, под начало которого принял участие в сражении при Лауфельде.

Семилетняя война 
В феврале 1756 года, с началом Семилетней войны, Амхерст командовал гессенскими войсками составе Обсервационной армии герцога Камберлендского, защищавшей Ганновер. В апреле, для защиты от возможного французского вторжения, руководил переброской немецких наёмников в Британию. В следующем году, когда опасность миновала, войска были переброшены обратно в Ганновер. 12 июня 1756 года назначен полковником (почётным командиром) 15-го пехотного полка (оставался в этой должности до 1768 года).

В 1757 году Амхерст командовал гессенцами в неудачном для англичан и их союзников сражении при Хастенбеке. После поражения английский главнокомандующий герцог Камберлендский был вынужден заключить с французами унизительное перемирие: Обсервационная армия распускалась, Ганновер был оккупирован французами, английские войска эвакуировались из Германии.

В 1758 году Амхерст был отправлен в Северную Америку. Летом того же года командовал английскими войсками при осаде и взятии французской крепости Луисбург на острове Кейп-Бретон. В сентябре был назначен главнокомандующим британскими войсками в Северной Америке и полковником 60-го пехотного полка (оставался в этой должности до 1797 года). В июле 1759 года взял форт Карильон. 12 сентября того же года назначен губернатором Виргнии, числился в этой должности до 1768 года, но фактически к обязанностям не приступал. 8 сентября 1760 года захватил Монреаль — последний французский оплот в Северной Америке. Назначен генерал-губернатором Британской Северной Америки. 29 ноября получил чин генерал-майора. 12 сентября 1761 года награждён орденом Бани.

Индейская война 
После поражения французов, Амхерст в 1761 году запретил продавать огнестрельное оружие и боеприпасы индейцам, считая их, после восстания племени чероки, ненадёжным союзником британской короны. Эти меры осложнили индейцам добычу пушнины — главного экспортного товара. Кроме того, в том же году Амхерст распорядился прекратить выдачу индейцам ежегодных подарков (ножи, одежда, табак, виски): индейцы воспринимали это как прекращение дружественных отношений. В начале 1763 года началось восстание индейских племён, главным образом бывших французских союзников, под руководством вождя оттава Понтиака. Индейцы осадили несколько британских фортов и разрушили множество селений и ферм. Узнав о том, что в осаждённом форте Питт есть случаи заражения оспы, он предложил использовать одеяла из карантинных бараков для распространения эпидемии среди индейцев. В переписке с полковником Генри Буке, Амхерст предложил подарить, в ходе переговоров, индейцам одеяла, которыми ранее укрывали больных. Результатом проведённой акции была вспышка эпидемии среди индейцев. Но, несмотря на потери, индейцы продолжали оказывать сопротивление. В октябре 1763 года Амхерст был снят со всех должностей и отозван в метрополию.

После возвращения из Америки 
26 марта 1765 года получил чин генерал-лейтенанта. В ноябре 1768 года стал полковником 3-го пехотного полка (оставался в этой должности до 1779 года).

В 1770—1797 годах — комендант острова Гернси.

В 1772—1782 годах — генерал-лейтенант артиллерии в Артиллерийском депо.

14 мая 1776 года возведён в пэрское достоинство Великобритании с титулом барона.

24 марта 1778 года получил чин полного генерала. В апреле назначен главнокомандующим Британской армией. В том же году, в разгар войны за независимость США, ему было предложено вновь возглавить британские войска в Северной Америке. Для замирения американских колоний, Амхерст предложил послать туда новые войска, численностью до 75 тысяч человек. Но правительство сочло его планы неприемлемыми, главнокомандующим стал генерал-лейтенант Клинтон. После поражения англичан при Саратоге, выступал за ограничение боевых действий в Северной Америке, удерживая плацдармы вдоль американского побережья, в Канаде, Флориде и Вест-Индии, и активизацию войны на море. 7 ноября король Георг III и королева Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая посетили Амхерста, в его поместье Монреаль-Парк в Севеноксе. 24 апреля 1779 года назначен полковником 2-й роты Гвардейских конных гренадеров (оставался в этой должности до 1782 года). В том же году руководил оборонительными работами, на случай франко-испанского вторжения. В июне 1780 года подавил антикатолические беспорядки в Лондоне. В феврале 1782 года снят с должности главнокомандующего. 23 марта того же года назначен полковником 2-й роты Конной гвардии (оставался в этой должности до 1788 года).

В 1788—1797 годах — полковник 2-го полка Лейб-гвардии.

После вступления Великобритании в войну с революционной Францией, в 1793—1795 годах вновь был главнокомандующим Британской армии. 30 июля 1796 года получил чин фельдмаршала.

Скончался 3 августа 1797 года в своём поместье в Севеноксе.

Личная жизнь 
В 1753 году он женился на Джейн Даллесон. После её смерти, 26 марта 1767 года женился на Элизабет Керри. Оба брака были бездетными. Баронский титул унаследовал его племянник Уильям Амхерст.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография Джеффри Амхерста (англ.)
 Биография (англ.)

Фельдмаршалы (Великобритания)
Губернаторы Новой Франции
Участники Войны за австрийское наследство
Участники Североамериканского театра Семилетней войны
Участники Войны за независимость США